Могойтуй — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Могойтуйское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, преимущественно на правом берегу реки Могойтуй (приток Онона), на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к северо-востоку от села Акши. Абсолютная высота — 711 метров над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.
Часовой пояс

История 
Основано в 1770 году. С 1851 посёлок Забайкальского казачьего войска. В период с 1872 по 1918 годы являлось центром станицы Могойтуевской Второго военного отдела".

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,3 %, женщины — соответственно 52,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Достопримечательности 
В Могойтуйе находится памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из девяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Акшинского района